

Anno 
 1822 – (MDCCCXXII in numeri romani) è un anno del XIX secolo 
 1822 a.C.

Matematica 
 1822 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1822 Waterman – asteroide della fascia principale del sistema solare

Letteratura 
 1822 – saggio storico di Laurentino Gomes del 2010